Cette page contient les pages d'homonymie de Galan, De Galan et Galán.

Toponyme 

 Galan, commune française, située dans le département des Hautes-Pyrénées
 Cerro Galán, volcan de la province de Catamarca Argentine 
 Caldeira Cerro Galán, caldeira située dans la province de Catamarca
 Canton de Galan

Patronyme 

 Alain Galan, écrivain et journaliste français ;
 Antonio José Galán, matador espagnol ;
 Christian Galan (1960-), professeur d'université français et japonologue ;
 Daniel Elahi Galán (1996-), joueur de tennis colombien ;
 Fermín Galán (1899-1930), militaire espagnol ;
 Gillian Galan, joueur français de rugby à XV ;
 Javi Galán (1994-), footballeur espagnol ;
 Jérémie Galan, réalisateur, scénariste et acteur français ;
 José María Gabriel y Galán,  écrivain espagnol ;
 Luis Carlos Galán (1943-1989), journaliste colombien et un politicien libéral politique ;
 Magda De Galan,  parlementaire de Bruxelles ;
 Nathalie Galan, danseuse, actrice présentatrice et écrivainfrançaise
 Patrick Galan, reporter, photographe et un écrivain français ;
 Robert Galan, pilote d'essai et expert aéronautique français.

Personnage désigné par ce nom 
 Galan of the Picts, roi des Pictes de 514 à 526

Mythologie 
 Galan, nom en ancien français de Völund, dieu forgeron des mythologies nordique et saxonne

Voir aussi 
 DN Galan, meeting d'athlétisme de Stockholm
 Galan de Sauvagère, cheval de selle français